

Geografia

Svizzera 
 Herzogenbuchsee, già Buchsee – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Münchenbuchsee, già Buchsee – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)